Адеймант из Коллита (; около 432 г. до н. э. — 382 г. до н. э.) — брат древнегреческого философа Платона. Играет важную роль в диалоге Платона «Государство», упоминается в его диалогах «Апология Сократа» и «Парменид».

Биография 
Родился в семье, имевшей аристократическое происхождение. Род его отца, Аристона из  (465—424), восходил, согласно легендам, к последнему царю Аттики Кодру, а предком матери, Периктионы, был афинский реформатор Солон.

Его братьями были Главкон и Платон, сестрой — Потон, также у него был сводный брат Антифон, который упоминается в «Пармениде» Платона.

Адеймант по легенде мог проследить свою родословную от бога морей Посейдона через мифического Кодра.

В диалоге «Государство» Платоном отмечена его забота об образовании. Адеймант также озабочен счастьем слуг в идеальном городе. Он задаётся вопросом: «будут ли они жить хорошей жизнью, владея малым личным имуществом или вообще не имея его?» Адеймант часто ассоциируется с жадностью и любовью к деньгам. В целом Адеймант производит впечатление более осторожного, более трезвомыслящего, но менее изобретательного человека, чем его брат Главкон, другой главный собеседник Сократа в последних девяти книгах «Государства».

Примечания

Литература 
 Ф. Коплстон, Жизнь Платона. «История философии», глава XVII
Luc Brisson: Adimante d’Athènes. In: Richard Goulet (Hrsg.): Dictionnaire des philosophes antiques, Bd. 1, CNRS, Paris 1989, ISBN 2-222-04042-6, S. 55
John K. Davies: Athenian Propertied Families, 600–300 B.C. Clarendon Press, Oxford 1971, S. 332
Debra Nails: The People of Plato. Hackett, Indianapolis 2002, ISBN 0-87220-564-9, S. 2f. 
John S. Traill: Persons of Ancient Athens, Band 1: A- to Alexandros. Athenians, Toronto 1994, ISBN 0-9692686-2-9, S. 131f. (Nr. 107935)

Ссылки 
 Адеймант

Персоналии:Древние Афины
Платон